Kissing Cup's Race puede referirse a:

How Pimple saved Kissing Cup, película muda basada en la vida de un famoso caballo, dirigida por Fred Evans en 1913.
Kissing Cup, película dirigida por Jack Hulcup en torno al mismo caballo, también rodada en 1913.
Kissing Cup's Race, película dirigida por Walter West en 1920, dos años después se rodó la secuela Son of Kissing Cup, también de Walter West.
Kissing Cup's Race, película dirigida por Castleton Knight en 1931.